

Patronymes 
Koutcherov (masculin ; ) ou Koutcherova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikita Koutcherov (1993-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe